Bomullsgin (eng. ginning-machine eller cotton-gin), en maskin som rensar nyskörd bomull från frön och kvarsittande kapseldelar. Maskinen patenterades 14 mars 1794 av den amerikanske uppfinnaren Eli Whitney. Om det faktiskt var Eli Whitney som på egen hand uppfann maskinen är dock omstritt. Det finns källor som menar att Whitneys hyresvärd Catharine Greene var med och utvecklade maskinen.  Den största tillverkaren av bomullsgin låg i Prattville i Alabama i USA.

Källhänvisningar 

Maskinteknik